Bompa (televisieserie), een televisieserie op VTM
Bompa (boek), Bompa, As Pikke Stijkès vertélt, een boek van Leon Rubbens in het Tiens dialect
Bompa, in Vlaanderen een veelgebruikt synoniem voor het woord opa, oude man